Division 1 i handboll för herrar 2003/2004 var den näst högsta divisionen för handboll i Sverige säsongen 2003/2004.

Höstserier

Norra
Lag 1–4: Till Allsvenskan.Lag 5–12: Till vårserien.

Södra
Lag 1–4: Till Allsvenskan.Lag 5–12: Till vårserien.

Vårserier

Norra
Lagen tog med sig sina poäng och mål från höstserien.Lag 1: Till Kvalspelet till Elitserien.Lag 5–6: Till kvalspelet till Division 1.Lag 7–8: Nedflyttade till Division 2.

Södra
Lagen tog med sig sina poäng och mål från höstserien.Lag 1: Till Kvalspelet till Elitserien.Lag 5–6: Till kvalspelet till Division 1.Lag 7–8: Nedflyttade till Division 2.

Kvalspel till Division 1

Norra
HK Silwing/Troja – Borlänge HK 54–56 (31–27, 23–29)
Borlänge spelade inte i Division 1 2004/2005 varför platsen gick till HK Silwing/Troja istället.
RP IF – HP Tibro 60–63 (35–32, 25–31)
Då HK Cliff drog sig ur inför nästa säsong så erbjöds RP IF platsen istället.

Södra
HK Aranäs – IFK Kristianstad 52–65 (26–32, 26–33)
IFK Karlskrona – Uddevalla HK 43–54 (22–22, 21–32)
Då GIK Wasaiternas handbollslag lades ner fick IFK Karlskrona platsen inför kommande säsong.

Sport i Sverige 2003
Sport i Sverige 2004
Handbollssäsongen 2003/2004
2003/2004